Agía Varvára ou Ayía Varvára (), en français , désigne plusieurs localités du monde hellénique, baptisées en l’honneur de Barbe d'Héliopolis.

En Grèce

Communes 
 Agía Varvára, une localité et un dème situé juste à l'ouest d'Athènes
 Agía Varvára, un village et une ancienne municipalité du district régional d'Héraklion, en Crète
 De nombreux villages s'appellent Agía Varvára dont
 Agía Varvára, un village du dème de Gortyne, dans le district régional de Héraklion, de la Crète
 Agía Varvára, un village du dème d'Ágios Nikólaos, dans le district régional de Lassíthi de la Crète

Île 
 Agia Varvara, un îlot inhabité situé au large de la côte nord de la Crète, à proximité de l'îlot Aféndis Christós, près  la ville de Malia

À Chypre 
 Agía Varvára, un village d'environ